Това е пълен списък с всичко официално издадено от британското електронно дуо Goldfrapp. Към периода март 2008 Goldfrapp имат издадени 4 студийни албума, 1 ремикс албум, четири EP-та, 16 сингъла, 13 музикални видеоклипа и едно DVD, всичко издадено от лондонския лейбъл Mute Records.

Албуми 
</onlyinclude>

Felt Mountain

 Lovely Head – 3:49
 Paper Bag – 4:07
 Human – 4:34
 Pilots – 4:27
 Deer Stop – 4:04
 Felt Mountain – 4:15
 Oompa Radar – 4:44
 Utopia – 4:16
 Horse Tears – 5:10
бонус песни включени в английското и испанското издания на албума:
 Pilots (On a Star) – 3:57
 UK Girls (Physical) – 4:51
 Lovely Head (Miss World mix) – 3:51
 Utopia (New Ears mix) – 3:10
 Human (Calexico vocal) – 4:49
 Human (Masseys Cro-Magnon mix) – 5:55
 Utopia (Tom Middleton's Cosmos vocal mix) – 8:17
 A Trip to Felt Mountain

Black Cherry

 Crystalline Green – 4:28
 Train – 4:11
 Black Cherry – 4:56
 Tiptoe – 5:10
 Deep Honey – 4:01
 Hairy Trees – 4:37
 Twist – 3:32
 Strict Machine – 3:51
 Forever – 4:14
 Slippage – 3:57
бонус песни включени в японското издание на албума:
  Big Black Cloud, Little White Lie (Tiptoe revisited) – 3:07
 Train (Village Hall mix) – 5:28
 Train (Ewan Pearson 6/8 Vocal) – 7:34
 Train (T.Raumschmiere RMX) – 5:52
холандското специално издание включва и бонус диск с песните:
 Strict Machine (Benny Benassi Sfaction edit) – 3:27
 Train (Ewan Pearson dub) – 7:46
 Deep Honey (Live at London ULU 2003) – 4:41
 Hairy Trees (Live at London ULU 2003) – 6:47
 Yes Sir – 3:58
 El Train (T.Raumschmiere RMX) – 5:52
 Strict Machine (Benny Benassi Sfaction extended mix) – 6:53

Supernature

 Ooh La La – 3:23
 Lovely 2 C U – 3:25
 Ride a White Horse – 4:42
 You Never Know – 3:27
 Let It Take You – 4:30
 Fly Me Away – 4:25
 Slide In – 4:17
 Koko – 3:23
 Satin Chic – 3:28
 Time Out from the World – 4:47
 Number 1 – 3:25

We Are Glitter

 Satin Chic (Bombay Mix by The Shortwave Set) – 4:38
 Lovely 2 C U (T. Raumschmiere remix) – 5:27
 Ooh La La (Benny Benassi extended remix) – 6:23
 You Never Know (Múm remix) – 2:59
 Satin Chic (Through the Mystic Mix, Dimension 11 by The Flaming Lips) – 3:29
 Number 1 (Alan Braxe & Fred Falke Main remix) – 7:18
 Fly Me Away (C2 remix 4) – 7:02
 Ride a White Horse (Ewan Pearson Disco Odyssey Part 1) – 6:54
 Number 1 (Múm remix) – 2:32
 Ride a White Horse (FK-EK Vocal version) – 7:55
 Slide In (DFA remix) – 13:14
 Strict Machine (We Are Glitter mix) – 6:23
 Strict Machine (Benny Benassi Sfaction extended mix)– 6:50

Seventh Tree

 Clowns – 4:10
 Little Bird – 4:26
 Happiness – 4:18
 Road to Somewhere – 3:53
 Eat Yourself – 4:08
 Some People – 4:42
 "A&E" – 3:19
 Cologne Cerrone Houdini – 4:27
 Caravan Girl – 4:07
 Monster Love – 4:22

EP-та

Сингли

B-sides

Ремикси 
Следните ремикси са направени от Goldfrapp за други изпълнители.

Музикални видеоклипове

DVD 
Wonderful Electric (20 септември, 2004) – включва концертен запис и документален филм

Неиздадени песни 
Това са песни, които са официално записани от Goldfrapp, но остават неиздадени:
 Blessing
 Drawing
 Gate
 Telegraph Poles
 Woods

Външни препратки 
 Официален сайт на групата
 Дискографията на Goldfrapp в Last.fm

Дискографии на британски изпълнители